Halász Mihály (1809–1885) katolikus plébános
 Halász Mihály (1929–2016) labdarúgó-játékvezető
 Halász Mihály (1941–1984) operatőr